Алекса́ндр Зо́лотов: